La Cumbre, terme espagnol signifiant en français « le sommet », peut désigner :
 La Cumbre, une municipalité du département de Valle del Cauca en Colombie ;
 La Cumbre, un volcan des îles Galápagos, en Équateur ;
 La Cumbre, une commune de la communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.

Voir aussi